{{Политик
| Имя = Айдабол-би Кулболдыулы
| Оригинал имени = 
| Описание изображения = Известнейшие потомки Айдабола
| Имя при рождении = Айдабол Құлболдыұлы
| Псевдонимы = Айдабол-би ()
| Дата рождения = 1599 год
| Место рождения = Западная Сырдарья, около Ташкента, Казахское ханство (Ныне Узбекистан)
| Дата смерти = 1680 год
| Место смерти = Казахское ханство
| Гражданство =  Казахское ханство
| Образование = 
| Учёная степень = 
| Учёное звание = 
| Национальность = Казах
| Вероисповедание = Ислам, суннитского толка
| Партия = 
| Основные идеи = 
| Род деятельности = Бий, оратор
| Отец = Кулболды батыр
| Мать = Макпал<ref>Инсебаев Т.А. Очерки истории Павлодарского Прииртышья — С. 78.</ref>
| Супруг = 
| Супруга = Три жены
| Дети = Сыновья: Аккозы, Бозкозы,  Жанкозы. Каракозы, Кенжекозы, Кожагельды, Косжетер, Малкозы и Тайгельтыр Аллаберген, К. М., Арын, Е.М., Баткеева, Б.Т. Бір туар дара тұлғалар — С. 16.
Дочери: АкбилекАбжанов Х. М., Нурымбетова Г. Р. ДВИЖЕНИЕ ИСТОРИИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ (НА МАТЕРИАЛАХ КАЗАХСТАНА И ЕВРОПЫ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ)
| Награды = 
| Автограф = 
| Ширина автографа = 
| Сайт = 
| Викисклад = 
}}

Айдабол-би Кулбодыулы (также Айдабул'') (; 1599, Ташкент, Казахское ханство (Ныне Узбекистан) — XVIII век, Казахское ханство) — казахский бий и оратор из рода Суйиндык племени Среднего жуза Аргын, родоначальник одноимённого рода. Старшая жена (Байбише) Кулболды батыра родила трех сыновей — Кулюк, Тулпар и самый младший Айдабол. Шежире (Родословная) Айдабола: Алаш — Жанарыс — Кара Ходжа — Аргын — Кутан (Кодан) — Мейрам — Суйиндык — Сугыншы — Шуманак — Кулболды — Айдабол.

Упоминания 
В трудах русского географа, этнографа и фольклориста Григория Николаевича Потанина упоминается как Айдабул.

Происхождение 
Айдабол-би — выходец из рода Суюндик племени Аргын Среднего жуза. Он является потомком таких знатных родоначальников и батыров, как: Отца основателя среднего жуза казахов (c мифологической точки зрения) родоначальника одноимённого племени Аргын в седьмом колене, бия и акына, дожившего до ста лет Кутана (Кодана) в шестом колене, распространителем Суфизма Мейрама в пятом колене, родоначальника вышеупомянутого рода и батыра Суюндика в четвёртом колене и сыном Кулболды батыра.

Биография 
Айдабол родился в 1599 году в семье Кулболды батыра. С 13 лет признан в народе бием. Имел трех жен, девять сыновей и единственную дочь Акбилек. Первая жена родила сыновей Жанкозы, Малкозы, Кенжекозы. Вторая — Каракозы, Бозкозы и Аккозы. Третья жена — мать Тайгельтыра, Кожагелды и Косжетера. Младший сын Кенжекозы, рожденный старшей женой, умер рано, и его нареченная, дочь батыра Каратая, осталась вдовой. Все сыновья, рождённые от трех жен Айдабола, были талантливыми акынами, биями и батырами, а дочь его, Акбилек сама была знатной предсказательницей, швеей, искусной ткачихой. Дата, обстоятельства и причина смерти неизвестна. Айдабол-би умер в 1680 году

Потомки 
Потомки Айдабола бия известны по всему Казахстану и за его пределами. Это выдающиеся личности, внесшие неоспоримый вклад в культуру, науку и искусство.

Примечания

Ссылки 
 АЙДАБОЛ БИ
 Далбинская (Айдабольская) волость Павлодарского уезда.
 Влиятельнейшие ордынцы Баян-Аульского внешнего округа(1830—1868 гг., по материалам Центрального Гос.архива Казахстана-ЦГА РК). Продолжение. Айдабольская волость. 
 Влиятельнейшие ордынцы Баян-Аульского внешнего округа(1830—1868 гг., по материалам Центрального Гос.архива Казахстана-ЦГА РК). Продолжение. Жангозы-Айдабольская волость.
 Потомки Айдабола

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1599 году
Родившиеся в Ташкенте
Умершие в 1680 году
Казахские бии
Аргыны
История Казахстана